A Seara Bendita é uma instituição espírita sem fins lucrativos, filiada à Federação Espírita Brasileira, e que mantém uma série de atividades sociais na cidade brasileira de São Paulo.

História
A Seara Bendita Instituição Espírita Cristã foi fundada no dia 3 de novembro de 1951, num terreno de 1.000 m² na Rua Rui Barbosa, 960 - hoje Rua Demóstenes, 834, Campo Belo, São Paulo, SP-, doado por José Klörs Werneck. O nome tirado do livro Seara Bendita, de autoria espiritual de Vítor Hugo, psicografado pela médium mineira Zilda Gama.

A primeira diretoria executiva foi constituída pelos membros da comissão de estudo formada no dia 7 de setembro de 1951 para a concretização do ideal: José Klörs Werneck (presidente), Plínio Lorz (secretário), Júlio Pastori e José Koiler (tesoureiros).

A entidade concentra sua atuação na área da Vila Missionária, onde existiam (2005) 143 favelas. Ali a Área de Assistência e Serviço Social (AASS), da Seara Bendita mantém centros educacionais com oficinas profissionalizantes (informática, mecânica, inglês, etc.), pré-escola e complementação escolar.

Biblioteca Miguel Gordilho
A Biblioteca Miguel Gordilho foi inaugurada em 4 novembro de 2000 e o seu acervo possui mais de 4.200 livros. Os títulos disponíveis abordam temas do Evangelho, de doutrina e de filosofia.

Ligações externas 
Site oficial

Centros espíritas de São Paulo